Eßbaum ist der Ortsname von

 Eßbaum (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eßbaum (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eßbaum (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eßbaum (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eßbaum (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eßbaum (Mühldorf am Inn), Ortsteil der Stadt Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eßbaum (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eßbaum (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eßbaum (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eßbaum (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Esbaum
 Essbaum